

Palmarès 
Giochi olimpici
Berlino 1936: oro nel due di coppia.

Collegamenti esterni